Truentum bezeichnet:

 eine antike Stadt im Picenum, auch Castrum Truentinum, das heutige Martinsicuro in Italien
 ein auf diese Stadt zurückgehendes Titular(erz)bistum der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Truentum